Иполит Асис Гаргатагли (; ) — испанский шахматист, гроссмейстер (2019).

Бронзовый призёр чемпионата Испании 2018 года.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Испании